Navarone ist Teil des Namens mehrerer Filme:

 Die Kanonen von Navarone
 Der wilde Haufen von Navarone